Alonso del Castillo o de Castillo puede referirse a:

Alonso del Castillo (morisco), médico y traductor, de finales del  y comienzos del .
Alonso del Castillo y Guzmán, militar y gobernador de Costa Rica, del .
Alonso del Castillo Maldonado, explorador español del .
Alonso de Castillo Solórzano, escritor español del .